Madžari est un toponyme qui peut désigner :
 Madžari, un village de Croatie situé dans la municipalité de Sisak, comitat de Sisak-Moslavina ;
 Madžari, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.